Световното първенство по шахмат през 1966 г. се провежда в Москва от 9 април до 9 юни 1966 г., между Тигран Петросян и Борис Спаски.

Резултати 
Мачът се състои от 24 партии, като при краен равен резултат 12-12 действащият шампион Петросян би запазил титлата си.

Петросян запазва шампионската си титла.

Източници 

 Информация от уеб-архива на сайта на Graeme Cree

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в СССР
Състезания по шахмат в Русия
Спорт в Москва